Amerikai Egyesült Államok
 Grove Hill (Alabama)
 Grove Hill (Virginia)